Unter dem umgangssprachlichen Begriff Spermatest versteht man:

Verschiedene medizinische Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der männlichen Fertilität, siehe Spermiogramm.
Eine Methode der Spurensicherung in der Forensik, siehe Genetischer Fingerabdruck